HMAS steht für:
 HMAS (Her/His Majesty's Australian Ship), Präfix der australischen Marineeinheiten
 Honda Multi-Action System bzw. Honda Multi-Action Suspension System, Vordergabelsystem von Honda
 Holding my Aching Sides, Internet-Akronym
 ehemaliger Bahnhof Mariensiel (nach DS100) in Mariensiel, Gemeinde Sande im Landkreis Friesland

Siehe auch:
 Hamas (Ḥarakat al-muqāwama al-islāmiyya)

HMAS